Luis Antonio Jaime de Borbón y Farnesio (Palacio del Buen Retiro, Madrid, 25 de julio de 1727 - Arenas de San Pedro, 7 de agosto de 1785) fue infante de España, sexto hijo de Felipe V y de su segunda esposa, Isabel Farnesio, duquesa de Parma. Ejerció la carrera eclesiástica y fue cardenal arzobispo de Toledo y primado de España (1735) y arzobispo de Sevilla (1741). Abandonó el estado eclesiástico en 1754, convirtiéndose en 1761 en el XIII conde de Chinchón. Fue un importante mecenas que apoyó a pintores como Francisco de Goya y Luis Paret, y al músico Luigi Boccherini.

Biografía 
Se le llamó Luis en honor a Luis XV de Francia. Ocupaba un lugar muy retrasado en la línea sucesoria de la corona de España, por lo que fue orientado hacia la carrera eclesiástica, tal y como se hacía en toda Europa con los hijos segundones de la realeza y la nobleza. Por delante de él estaban en la línea sucesoria los dos hijos varones del primer matrimonio de su padre, Felipe V (Luis y Fernando) y también sus otros dos hermanos mayores, Carlos y Felipe, fruto del matrimonio de Felipe V con Isabel de Farnesio, que estaban destinados a ocupar por la influencia ejercida por su madre en Italia, el Reino de Dos Sicilias y el Ducado de Parma, respectivamente.

En 1735 sus padres le consiguieron, tras duras y largas gestiones con la Santa Sede, el arzobispado de Toledo. El nombramiento hubo de realizarse en calidad de administrador de los bienes temporales de la diócesis toledana, ya que Luis tenía apenas ocho años y el Concilio de Trento impedía el ordenamiento de sacerdotes niños. El acuerdo con la Santa Sede estaba conectado con la instauración del futuro Carlos III como monarca de Nápoles y Sicilia y con las pretensiones papales en el sur de Italia. Tres meses después de otorgarle el arzobispado de Toledo, el Papa Clemente XII nombró a Luis, de ocho años de edad, Cardenal presbítero de Santa María della Scala. En 1741, una vez ordenado, el papado le otorgó también el arzobispado de Sevilla.

Abandono de la carrera religiosa 

Desde años atrás, Luis deseaba abandonar la vida eclesiástica, puesto que no tenía vocación religiosa, sino otros intereses. Sus aficiones eran la danza, la música, el tiro, la caza y la esgrima. En 1754 comunicó su deseo a su hermano, el rey Fernando VI, pues, según escribió: «aspiraba a una mayor tranquilidad de su espíritu y seguridad de su conciencia».

El rey accedió a la propuesta y el Papa aceptó su renuncia, por lo cual se le permitió ese año abandonar la carrera eclesiástica. En 1761 Luis compró el Condado de Chinchón a su hermano Felipe, que se había convertido en duque de Parma. El condado comprendía, además del castillo de Chinchón, diversas propiedades en Morata de Tajuña, San Martín de la Vega, Colmenar de Oreja, Villaconejos, Villaviciosa de Odón y Boadilla del Monte, donde encargó al arquitecto Ventura Rodríguez el famoso palacio de su nombre. Esta residencia le permitió mantener sus aficiones: la caza y el cultivo de las artes, las letras y las ciencias, patrocinando a músicos como Boccherini y pintores como Francisco de Goya, Luis Paret y Alcázar o Charles Joseph Flipart. En otoño de 2012, Patrimonio Nacional dedicó una exposición al mecenazgo que desarrolló don Luis. Esta muestra reunió numerosas obras de Goya y Paret en el madrileño Palacio de Oriente.

Líos de faldas y destierro de Luis Paret 

El deseo de contraer matrimonio que el infante había reiterado en diferentes ocasiones constituía un problema para Carlos III, ya que los derechos de sus propios hijos a la corona española podían ser puestos en duda. Había una opinión suficientemente extendida de que la Ley Sálica dictada en 1713 disponía en su redacción original que solo podían acceder al trono los príncipes nacidos en España (no obstante, no existe semejante cláusula en la ley publicada y en uso desde 1713) y este requisito no lo cumplían los hijos de Carlos III, al haber nacido en Italia cuando él era rey de Nápoles y Sicilia. Carlos III consideraba que si el infante don Luis tenía descendencia reconocida, podía generar un conflicto sucesorio.

El fallecimiento en 1766 de Isabel de Farnesio, madre de don Luis, complicó la situación. El infante heredó de ella un importante patrimonio, lo cual coincidió con un relajamiento de su vida íntima. Mantuvo relaciones con varias mujeres del pueblo llano, así como con una dama titulada (antes de casado), con quien tuvo una hija. Con mujeres plebeyas es conocido el nacimiento de, al menos, dos hijos ilegítimos y, además, él contrajo una enfermedad venérea, posiblemente sífilis. A partir de 1774, el pintor Luis Paret entró a trabajar al servicio de don Luis y se rumoreaba que empezó a mediar como alcahuete en sus correrías amorosas. El rey tomó cartas en el asunto tras realizar una investigación dirigida por su confesor, Joaquín de Eleta: alejó al infante de la corte, y desterró al pintor a Puerto Rico. Pero tuvo que asumir que don Luis debía encauzar su vida formando una familia, siempre a condición de que ello no generase complicaciones dinásticas.

Matrimonio y descendencia 

Para acceder a un matrimonio el rey estableció:  "No permitiendo las circunstancias actuales el proporcionar matrimonio al Infante don Luis mi hermano con persona igual a su alta esfera… Vengo a concederle permiso para que pueda contraer matrimonio de conciencia, esto es, con persona desigual, según él me lo ha pedido…". Las condiciones quedaron plasmadas en la Pragmática Sanción de 1776: debía tomar la esposa asignada por el rey en matrimonio morganático, abandonar la corte y por último, sus hijos estarían exentos de todo tipo de honores y distinciones y llevarían el apellido de su madre.

Inició entonces una vida itinerante fuera de la corte, residiendo sucesivamente en Velada, Cadalso de los Vidrios y finalmente en Arenas de San Pedro, donde construyó otro palacio, el palacio de la Mosquera, donde residiría hasta su muerte. Fue en esas tierras de Arenas de San Pedro, con un clima tan parecido a la Toscana, donde Boccherini compuso numerosas obras para quinteto de cuerda con dos violonchelos, obras cumbre de la música de cámara de su época que fueron muy admiradas por Haydn y otros grandes músicos. La mayoría de estos quintetos se publicaron en varias editoriales francesas e inglesas y se divulgaron por numerosos países europeos. Otro de los numerosos admiradores de estas obras compuestas durante su servicio para el infante don Luis fue el rey Federico II de Prusia, violonchelista aficionado. 

Contrajo matrimonio en la capilla del palacio de los Duques de Fernandina en Olías del Rey (Toledo) el 27 de junio de 1776 con María Teresa de Vallabriga y Rozas (1758–1820), hija de Luis de Vallabriga, mayordomo de Carlos III, y de María Josefa de Rozas y Melfort, III condesa de Castelblanco, hija de José de Rozas y Meléndez de la Cueva, I duque de San Andrés, II conde de Castelblanco, capitán general y presidente de la Real Audiencia de Guatemala.

Luis de Borbón y Farnesio y María Teresa de Vallabriga y Rozas fueron padres de tres hijos:
 Luis María de Borbón y Vallabriga (1777–1823), XIV conde de Chinchón, arzobispo de Toledo y cardenal. Fue el único miembro de la familia que se quedó en España durante la Guerra de la Independencia, siendo presidente de la Regencia instaurada por las Cortes de Cádiz en 1808, hasta la llegada de su primo Fernando VII. Fue enterrado en la catedral de Toledo.
 María Teresa de Borbón y Vallabriga (1780–1828) fue, por renuncia de su hermano, la XV condesa de Chinchón; además, fue I marquesa de Boadilla del Monte. Recuperó para la familia el apellido Borbón y el tratamiento de altezas reales, gracias a su matrimonio con Manuel de Godoy, siendo su hija Carlota Luisa de Godoy y Borbón. Fue retratada por Goya en el cuadro de su nombre y yace sepultada en la capilla del palacio de Boadilla del Monte.
 María Luisa de Borbón y Vallabriga (1783–1846), que casó con Joaquín José Melgarejo y Saurín, I duque de San Fernando de Quiroga, de quien no tuvo sucesión; fue enterrada en la sacristía del palacio de Boadilla del Monte.

Final de su vida 

Pese a conseguir una vida familiar, falleció sin haber sido feliz: los reproches de su mujer por vivir en el exilio en el que se encontraban amargaron sus últimos años de vida. Además, temía que a su muerte el rey fragmentase la familia, como finalmente hizo, recluyendo a la viuda en Zaragoza, a las hijas en un convento de Toledo y al varón, a disposición del cardenal Francisco Antonio de Lorenzana.

Falleció en Arenas de San Pedro el 7 de agosto de 1785. No se respetó su deseo de que sus restos mortales descansaran en su palacio de Boadilla, y fue enterrado en el panteón de los Infantes del monasterio de El Escorial, bajo una lápida en la que se apoya una corona de conde, al fin y al cabo lo que fue.

Títulos, órdenes y empleos

Títulos 
 1735 - 1754: Cardenal de Santa María de la Scala.
 1761: XII conde de Chinchón.

Órdenes 
Reino de España
  Caballero de la Orden del Toisón de Oro.

 Orden de Santiago
 1745:  Comendador mayor de León.
  Comendador de Azuaga y La Granja (1734), de los Bastimentos de León, de Segura de la Sierra (1735), de Montealegre (1737), de Estepa (1737), de Socuellamos y Vecejate (1738), de Montizón y Chiclana (1740), del Sancti Spritus (1741), de Montemolín (1741), de Socobos (1741), de Membrilla (1743), de Moratalla (1747), de Medina de las Torres (1750),  del Valle de Ricote (1750), de Horcajo (c. 1754) y de Monreal (1787).
 3 de diciembre de 1735:  Caballero (Monasterio de San Lorenzo de El Escorial).

 Orden de Calatrava 
 1734:  Clavero. 
  Comendador de Cabeza del Buey (1733), de Casas de Córdoba, de El Viso y Santa Cruz de Mudela,  de Moral de Calatrava (1737), de Abanilla (1743), de Bexis y Castell de Castells (1742), de Herrera de Calatrava (1750), de Monrroyo y Peñarroya (1755).
 Orden de Alcántara
 1735:  Clavero. 
  Comendador de La Portugalesa (1737), de La Magdalena, de Herrera de Alcántara (1750). 
 Orden de Montesa
 1744:  Comendador Mayor.
  Comendador de Alcalá de Chivert (1746), del Valle de Perpuchent y de Silla (1767).

Extranjeras 
 21 de julio de 1760:  Caballero de la Orden del Espíritu Santo. (Reino de Francia).
 21 de julio de 1760:  Caballero de la Orden de San Miguel. (Reino de Francia).
 3 de julio de 1738:  Caballero de la Orden de San Jenaro. (Reino de Nápoles).

Empleos 
 1735 - 1754: Arzobispo de Toledo y Primado de España.
 1741 - 1754: Arzobispo de Sevilla.
 1748: Visitador del Real Convento de San Francisco de Sales.

Ancestros

Notas

Referencias

Bibliografía 
 Los Borbones en España: Cunas, bodas y mortajas, José Luis Vila-San-Juan, 1998, Plaza & Janés.
 Al sur de Gredos, Faustino García Fraile, 1997, Miján.
 Carlos III, José Antonio Vaca de Osma, 1997, Ediciones Rialp.
 Los desconocidos Infantes de España, Ricardo Mateos Sáinz de Medrano, 1996, Editorial Thassàlia.
 Goya (Grandes maestros de la pintura clásica), Enrique Arias Anglés, 1996, Editorial Debate.
 Diccionario de los Reyes de España (tomo II), M. Ríos Mazcarelle, 1995, Alderabán Ediciones.
 Pintura en España. 1750–1808, José Luis Morales y Marín, 1994, Ediciones Cátedra.
 Goya, Pierr Gassier (...), 1994, Benedikt Taschen Verlag.
 La Marca del exilio, Enrique Ruspoli, 1992, Ediciones Temas de Hoy.
 Arenas de San Pedro, tierra de contrastes, T. Mesón Salvador, 1989, Gráficas Olimpia (Arenas de San Pedro).
 Historia de la música española (4. siglo XVII), Antonio Martín Moreno, 1985, Alianza Editorial.
 Goya, José Gudiol, 1984, Ediciones Polígrafa.
 Los grandes compositores (tomo 1), 1981, Salvat SA de Ediciones.
 «Don Luis de Borbón y Farnesio y Don Luis de Borbón y Vallabriga». Ignacio Olavide, Revista de archivos, bibliotecas y museos, año VI, número 6, Madrid, junio de 1902.
 Nuevos y viejos problemas en la sucesión de la corona española: Pragmática de Carlos II sobre matrimonios desiguales. ... Teresa de Vallabriga. Luis Español Bouche, Madrid 1997, 1998 y 1999, Hidalguía.

Enlaces externos 

 Biografía del infante Don Luis de Borbón
 Historia del Infante Don Luis Antonio de Borbón y el Palacio de Boadilla
 Fundación Palacio de Velada-Toledo

Nacidos en Madrid
Fallecidos en Arenas de San Pedro
Infantes de España del siglo XVIII
Cardenal Infante
Casa de Borbón en España
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Arzobispos de Toledo
Arzobispos de Sevilla
Obispos de España del siglo XVIII
Cardenales de España del siglo XVIII
Cardenales creados por Clemente XII
Condado de Chinchón
Matrimonios morganáticos
Sepultados en el Panteón de los Infantes
Comendadores mayores de León en la Orden de Santiago
Claveros de la Orden de Alcántara
Claveros de la Orden de Calatrava
Comendadores mayores de la Orden de Montesa
Infantes de España (Casa de Borbón)
Infantes de España por nacimiento
Alcaides del Alcázar de Segovia
Arzobispos del siglo XVIII
Obispos católicos del siglo XVIII